Armel Beaufils (1882-1952) – scultore francese
 Benoît Beaufils (1978) – sincronetto francese
 Marie-France Beaufils (1946) – politico francese
 Mélanie Beaufils (1982) – giocatrice di kayak-polo francese